Ildikó Rejtő-Ujlaki-Sági – ex schermitrice ungherese
 Joseph Ujlaki – calciatore ungherese naturalizzato francese, attaccante
 Virginie Ujlaki – schermitrice ungherese naturalizzata francese, specialista nel fioretto